Blauwe pitpit
 Blauwgroene pitpit
 Geelbuikpitpit
 Geelpluimpitpit
 Meespitpit
 Roodborstpitpit
 Rooddijpitpit
 Turkooispitpit
 Witbuikpitpit
 Zwartmaskerpitpit
 Zwartpootpitpit